Яку́б Харе́вский (; (настоящее имя Якуб Новик, 1900 , деревня Хорева, Гродненской губернии, Российская империя, ныне агрогородок Хорева, Пружанский район, Брестская область, Белоруссия — 2 апреля 1968 года, Риу-Гранди, Бразилия) — белорусский подпольщик, атаман, один из лидеров руководимой германским Абвером белорусской вооружённой организации «Белорусская Самооборона», действовавшей в Белорусском Полесье накануне и в начале Великой Отечественной войны, один из руководителей антисоветского партизанского движения в Белоруссии (1942—1948). Сотрудничал с Украинской повстанческой армией (УПА) на Западной Украине. Погиб в автомобильной катастрофе в Бразилии.

Биография

Антипольская борьба 

В 1920 году Якуб присоединился к белорусскому антипольскому партизанскому движению и вскоре возглавил отряд в Ружанской пуще, входивший в состав партизанских войск БНР. Возможно, как раз тогда Якуб Новик и взял себе конспиративное имя, образованное от названия родной полесской деревни Хорева. Вместе с Харевским действовали белорусские отряды Сергея Хмары и атамана Рудого, а также отряд известного советского чекиста Кирилла Орловского, который стремился создать с соседями «общий штаб». Переговоры завершились не в пользу чекиста, которому сказали не переходить линию  Виленско-Брестской железной дороги.

В 1925 году, когда поляки взяли его отряд в окружение, Харевскому удалось сохранить людей, распустив их по домам, а самому бежать в БССР, где он находился на нелегальном положении и вёл борьбу против советской власти возглавляя партизанский отряд «Лешие», пока в 1937 году не был вынужден снова перейти границу обратно в Польшу, спасаясь от массовых арестов НКВД.

Борьба во время Второй мировой войны 

С 1941 году он принимал участие в партизанском движении в Западной Белоруссии, активно сотрудничал с Полесской Сечью Тараса Бульбы-Боровца.

Осенью 1941 года была основана Белорусская Народная Грамада (БНГ), взявшая на себя координацию действий белорусских партизан. В 1942 году Якуб Хоревский возглавил «скамью атаманов» БНГ. Во время отступления германских войск его отряд имени атамана Небабы захватил в Любешове, на белорусско-украинском пограничье, немецкий арсенал. К концу 1940-х отдел воевал с советскими властями на Брестчине и Пинщине, доходя до Коссова, Столина и Камня-Каширского.

В 1949 году белорусскому атаману удалось переправить своих людей в Польшу, оттуда в Западную Германию и, наконец, в Бразилию, где он и поселился под новым именем.

Смерть 
В 1967 году газета «Белорусский голос», которую издавал в Торонто (Канада) бывший соратник Якуба, Сергей Хмара, поместила статью, где Харевский-Новик упоминался как погибший в боях за Беларусь. Сам Харевский напечатал в ответ письмо, что слухи о его смерти преувеличены. 

Весной 1968 года Харевский и его адъютант Константин Гук погибли в автокатастрофе. Такую методику расправы с политическими оппонентами тогда широко использовали советские спецслужбы.

См. также 
 Михаил Витушко
 Винцент Годлевский
 Белорусская Самооборона

Примечания

Литература 
 Імёны Свабоды: Якуб Харэўскі
 Биография на slounik.org 
 А. Зелянкова. Вайна пасля вайны

Военные Белорусской народной республики
Погибшие в автомобильных катастрофах